Polanco är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Polanco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Polanco är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Polanco. Runt Polanco är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander,  km nordost om Polanco. Omgivningarna runt Polanco är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien